Il re pastore, òpera de Wolfgang Amadeus Mozart
 Il re pastore (Bonno), òpera de Giuseppe Bonno
 Il re pastore, òpera de Luciano Xavier Santos (1793)
 Il re pastore, òpera de Matteo Rauzzini (1784)